Moray se poate referi la:
Moray, oraș în Scoția
Moray (Peru), sit arheologic în Peru